Триумфетта () — род растений семейства .

Ботаническое описание 
Полукустарники или травянистые растения, покрытые звездчатыми волосками. Листья цельные или лопастные, с нектарниками у основания.

Цветки жёлтые, собраны в трёхцветковые дихазии, расположенные поодиночке или по нескольку. Цветок правильный, обоеполый, иногда безлистный. Чашелистики на верхушке большею частью колпачкообразные, снабжены придатком. Лепестки у основания железистые и реснитчатые. Тычинки свободные, 5—10 или много, пыльники шаровидные. Завязь 2—5-гнёздная, гнезда иногда разделены ложными перегородками; в каждом гнезде по 2 семязачатка, столбик нитевидный; рыльце 2—5-лопастное.

Плод — шарообразное или продолговатое соплодие, иногда распадается на орешки, с поверхности покрыт иглами.

Таксономия 
Род Триумфетта включает 72 вида:

Примечания

Ссылки 
 

Мальвовые
Таксоны растений, названные в честь людей